What It Means To Be King — второй (первый посмертный) студийный альбом американского рэпера King Von. Он был выпущен посмертно 4 марта 2022 года на лейблах Only the Family и Empire Distribution. Альбом содержит гостевые участия от G Herbo, 21 Savage, Fivio Foreign, Moneybagg Yo, Lil Durk, Polo G, A Boogie wit da Hoodie, Dreezy, Boss Top, DqFrmDaO, and OMB Peezy.

История 
23 декабря 2021 года менеджер King Von сообщил, что первый посмертный альбом исполнителя готов. 14 января 2022 DJ Bandz анонсировал в Twitter название пластинки и сообщил о том, что она выйдет в феврале, позже пост был удалён. 4 февраля была выпущена песня «Don’t Play That» как второй сингл. Продвигая трек в Instagram, американский рэпер YNW Melly анонсировал, что What It Means To Be King выйдет 4 марта. Официальная обложка и количество треков были показаны 28 февраля, в тот же день открылся предзаказ в Apple Music.

Список композиций 

Сэмплы
 «Grandson for President» содержит сэмпл из «Knuck If You Buck» от Crime Mob при участии Lil Scrappy

Чарты

Примечания 

Альбомы King Von
Альбомы, опубликованные посмертно